Komintern – Międzynarodówka Komunistyczna (pierwotne znaczenie)
 Komintern – radziecki ciągnik artyleryjski
 Komintern (ex. "Pamiat Mierkurija") – rosyjski i radziecki krążownik z okresu obu wojen  światowych